Bruno kan syfta på:

 Bruno – ett tyskt mansnamn och efternamn samt personer med namnet

Geografi

Indonesien 
1 Kecamatan Bruno, distrikt, Jawa Tengah,

Italien 
2 Bruno, Asti, kommun, Piemonte, Provincia di Asti,

Kanada 
4 Bruno, Saskatchewan, ort,

USA 
5 Bruno, West Virginia, Logan County, 
6 Bruno, Minnesota, Pine County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar